

Cinema 
 Argento vivo (Bombshell) – film del 1933 diretto da Victor Fleming
 Argento vivo (Spitfire) – film del 1934 diretto da John Cromwell

Letteratura 
 Argento vivo – romanzo di Marco Malvaldi del 2013

Musica 
 Argentovivo – singolo di Daniele Silvestri del 2019

Altro 
 Argento vivo – antico nome usato per indicare il mercurio